NFL sezona 2004. je 85. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 9. rujna 2004. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone New England Patriotsa nad Indianapolis Coltsima. Super Bowl XXXIX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 6. veljače 2005. u Jacksonvilleu u Floridi na ALLTEL Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Philadelphia Eaglesi. Pobijedili su Patriotsi rezultatom 24:21 i tako osvojili svoj treći naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2004.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Daunte Culpepper, Minnesota Vikings - 4717
Najviše jarda probijanja: Curtis Martin, New York Jets - 1697
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Muhsin Muhammad, Carolina Panthers - 1405

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Keith Bulluck, Tennessee Titans - 152
Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Dwight Freeney, Indianapolis Colts - 16
Najviše presječenih lopti: Ed Reed, Baltimore Ravens - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Indianapolis Colts - 522 (32,6 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Kansas City Chiefs - 418,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Atlanta Falcons - 167,0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Indianapolis Colts - 288,9 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Pittsburgh Steelers - 251 (15,7 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 258,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 81,2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Tampa Bay Buccaneers - 161,2 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2004. u NFL-u
NFL.com, sezona 2004.

Izvori 

2004